Блез — европейское мужское имя, а также фамилия:

 Блез — персонаж легенды о короле Артуре, наставник-учитель Мерлина.
 Блез () — агномен нескольких римских фамилий как плебейского, так и патрицианского происхождения.

Носители фамилии 
 Блез, Андре (1888—1941) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Блез, Жерар (род. 1946) — французский мастер айкидо.
  (род. 1975) — французская пловчиха, чемпионка Франции по плаванию на 50 (1993—1995, 1997) и 100 м (1993, 1994) в 50-метровом бассейне вольным стилем, участница летних Олимпийских игр (1992).
 Блез, Пьер (1952—1975) — французский актёр.
  (1925—1991) — бельгийский футболист, обладатель Кубка Бельгии в составе клуба «Стандард» (1954).
  (1872—1939) — французский химик, президент Химического общества Франции (1922), заведующий кафедрой органической химии Сорбонны (1924—1934).
  (1877—1961) — французский скульптор, лауреат Римской премии (1906).

 Блез Сандрар (настоящее имя Фредерик-Луи Созе; 1887—1961) — швейцарский и французский писатель.

См. также 
 Блас
 Блейз
 Блезе
 Блезер